Hausdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Hausdorf (Colditz), Ortsteil der Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hausdorf (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hausdorf (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hausdorf (Kamenz), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen

in Österreich:
 Hausdorf (Gemeinde Brückl), Ortschaft der Marktgemeinde Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Hausdorf (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Hausdorf (Gemeinde Söding-Sankt Johann), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hausdorf (Gemeinde Stallhofen), Ortschaft der Marktgemeinde Stallhofen, Bezirk Voitsberg, Steiermark

in Tschechien:
 Hausdorf, deutscher Name des Ortsteils Hukovice u Suchdola, Gemeinde Bartošovice, Moravskoslezský kraj

in Polen:
 Hausdorf bei Neurode, deutscher Name des Ortsteils Jugów der Stadt Nowa Ruda, Niederschlesien
 Hausdorf (Landkreis Schweidnitz), deutscher Name des Ortsteils Jugowa der Stadt Dobromierz, Niederschlesien
 Hausdorf (Landkreis Waldenburg), deutscher Name des Ortes Jugowice, Niederschlesien

Hausdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Fischer-Hausdorf (* um 1979), deutsche Kunsthistorikerin 
 Hartwig Hausdorf (* 1955), deutscher Autor
 Heinz Hausdorf (1922–1996), deutscher Grafiker
 Rainer Hausdorf, deutscher Regisseur
 Salomon Hausdorf (1641–1715), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Urban Gottlieb Hausdorf (1685–1762), deutscher evangelischer Theologe
 Woldemar Salomo Hausdorf (1731–1779), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Hausdorff
 Hausdörfer
 Hausdorp